Ruden může označovat:

 Ruden (ostrov), ostrov v Baltském moři
 Ruden, obec v okrese Völkermarkt v Rakousku
 Ruden, německé jméno obce Roudné v okrese České Budějovice

Německé názvy sídel v Česku